Sessiliospora är ett släkte av svampar. Sessiliospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sessiliospora